Une milice, une force supplétive de l'armée.
 L'Armée de milice.
 La Milice française, une organisation politique et paramilitaire française créée en 1943.
 La milice provinciale, une forme de conscription en France de 1688 à 1791.
 Militsia, un service de maintien de l'ordre dans les pays de l'Est.
 La Milice volontaire pour la sécurité nationale, un corps militaire de l'Italie fasciste
 Milice, une localité polonaise de la voïvodie d'Opole.